Carlos Carneiro (andebolista)
 Carlos Carneiro (ciclista)
 Carlos Carneiro (futebolista)
 Carlos Carneiro (pintor)

Desambiguação